Боніфачо — французьке місто на острові Корсика.
 Боніфачо — протока Средиземного моря між островами Корсика і Сардинія.